Jernej Čerin, slovenski hokejist, * 22. januar 1987, Kranj.

Čerin je vso svojo celotno kariero, med sezonama 2002/03 in 2012/13, branil za domač klub HK Triglav Kranj, z izjemo sezone 2010/11, ko je branil za HK Olimpija. 

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem mladinskem prvenstvu 2005.

Pregled kariere

|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
|
| 17
| 0
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 1
| 10
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 1
| 3
|
|
|
|
| 6.00
| '''.818
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 29
| 0
| 0
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.72
|
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.03
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 19
| 19
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.54
|
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 10
| 14
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 1
| 27
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.40
|
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 13
|
|
|
|
|
| 0.90
|
|
| 1
|
|
|
|
|
| 6.00
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 23
|
|
|
|
|
| 2.40
|
|
| 3
|
|
|
|
|
| 2.33 	
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 09/10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
|
|
|
|
| 9.00
|
|-
| HK Olimpija
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 27
|
|
|
|
|
| 2.48
| .912
|
| 7
|
|
|
|
|
| 3.92
| .871
|-
| HK Olimpija
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
|
|
|
|
|
| 3.43
| .920
|
| 2
|
|
|
|
|
| 6.72
| .810
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 24
|
|
|
|
|
| 3.50
| .895
|
| 7
|
|
|
|
|
| 4.15
| .874
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 4
|
|
|
|
|
| 3.50
| .892
|
| 1
|
|
|
|
|
| 6.33
| .750
|-
| HK Triglav Kranj
| INL
| 12/13
|
| 22
|
|
|
|
|
| 3.54
| .878
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
|
|
|
|
| 0.00
| 1.000
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HD HS Olimpija
Kranjski športniki